

Patronymie
 Jacques Darriulat est un philosophe et professeur de philosophie français.
 Philippe Darriulat est un professeur, historien, syndicaliste et homme politique français.
Pierre Darriulat est un physicien expérimentateur français.